Мушетешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Мушетешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мушетешть.
 Мушетешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Мушетешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Мушетешть.